Budweiser is een Duits woord om aan te duiden dat iets uit de stad České Budějovice (Duits: Budweis) komt. Het is ook de merknaam van twee bieren, die in een lange "rechtbank-oorlog" zijn verwikkeld om het gebruik van de naam. Zie ook:

 Budweiser Budvar voor het bier uit Tsjechië
 Budweiser Bürgerbräu (Samson) voor het bier uit Tsjechië
 Budweiser (Anheuser-Busch) voor het Amerikaanse biermerk